Григор Кузманов Бакрачев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Бакрачев роден в 1878 година в костурското село Вишени, Османската империя, днес Висания, Гърция. Принадлежи към рода Бакрачеви. В 1896 годна завършва Италианското търговско училище в Ца­риград и се връща в родното с Костурско. Влиза във ВМОРО и е избран за член на околийс­кия комитет на организацията. Преследван от властите, емигрира в Марсилия, Франция, където работи ка­то главен счетоводител във валутния от­дел на Руско-френската банка и основава македонско дружество.

След Младотурската революция в 1908 година се установява в София, където работи в Българската народна бан­ка, Френско-белгийската банка, а след Първата световна война се занимава с търговия.

На 23 април 1913 година, в навечерието на Междусъюзническата война, заедно с още 13 души от тези околии подписва „Мемоар от костурско-леринско-кайлярската емиграция в София“, в който се твърди, че Македония е българска област и се настоява за пръсъединяване на Костурско, Леринско и Кайлярско към България. В „Мемоара“ се казва:

Негова внучка е американистката професор Албена Бакрачева.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български счетоводители
Дейци на ВМОРО
Родени във Вишени
Български предприемачи от Македония
Дейци на ВМОК
Български търговци
Български общественици от Македония
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Погребани в Централните софийски гробища